Поджи () — итальянская фамилия:

 Поджи, Антонио (1806–1875) – итальянский оперный певец.
 Поджи, Висенте (род. 2002) — уругвайский футболист, полузащитник.
 Поджи, Джанни (1921—1989) — итальянский оперный певец, тенор.
 Поджи, Джузеппе (1811—1901) — архитектор.
 Поджи, Луиджи (1917—2010) — кардинал.